Un monedero es un accesorio diseñado para llevar monedas.

El término también puede referirse a:
 Monedero, una tarjeta utilizada para el pago del transporte público del área metropolitana de Buenos Aires;
 Tarjeta monedero, un tipo de tarjeta utilizado para realizar micropagos;
 Monedero o fabricante de moneda, un oficio;
 Monedero falso, fabricante de moneda falsa;

Como apellido, puede referirse a:
 Juan Carlos Monedero (n. 1963), politólogo, profesor, ensayista y político español.
 Juan Carlos Monedero, filósofo y escritor argentino.